Jørgen Matthias Christian Schiødte ou Jørgen Christian Matthias Schiødte est un entomologiste danois, né le  à Christianshavn et mort le  à Copenhague.

Il est professeur et inspecteur au Muséum de Copenhague. Il prend la succession de Henrik Nikolai Krøyer (1799-1870) à la tête de Naturhistorisk Tidsskrift en 1870, qu’il dirige jusqu’à sa mort.

Liste partielle des publications 
 1841 : Genera og species of Danmarks Eleutherata at tjene som fauna for denne orden og som indledning til dens anatomie og historie
 1857 : Naturhistoriske bidrag til en beskrivelse of Grønland / af J. Reinhardt, J.C. Schiødte, O.A.L. Mørch, C.F. Lütken, J. Lange, H. Rink. Særskilt aftryk af tillæggene til "Grønland, geographisk og statistisk beskrevet," af H. Rink.

Liens externes 
 

Entomologiste danois
Naissance en avril 1815
Décès en avril 1884
Décès à Copenhague
Naissance à Copenhague